Lundh ist der Familienname folgender Personen:
 Gunnar Lundh (1898–1960), schwedischer Porträt- und Dokumentarfotograf
 Henrik Julius Lundh (1894–1985), norwegischer Beamter
 Jonas Lundh (* 1965), schwedischer Maler
 Marik Vos-Lundh (1923–1994), schwedische Kostümbildnerin
 Patrik Lundh (* 1988), schwedischer Eishockeyspieler
 Tommy Lundh (* 1948), schwedischer Fußballspieler
 Yngve Lundh (1924–2017), schwedischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Lund (Begriffsklärung)